Mohyliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Mogilewka/Могилевка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke, siehe Mohyliwka (Schyroke)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Mohyliwka (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Schmerynka, siehe Mohyliwka (Schmerynka)